Nassarius nigrolabra är en snäckart som först beskrevs av Addison Emery Verrill 1880.  Nassarius nigrolabra ingår i släktet nätsnäckor, och familjen Nassariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nätsnäckor
nigrolabra